Вельс:
 Вельс — старинный австрийский город на северо-западе страны, второй по величине город в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Вельс — округ в Австрии. Центр округа — город Вельс.
 Вельс, Андреас (род. 1975) — немецкий прыгун в воду.
 Вельс, Мориц (род. 2004) — австрийский футболист. 
 Вельс, Отто (1873—1939) — немецкий социал-демократ.

См. также 
 Тальхайм-Вельс 
 Пихль-Вельс
 Вельслебен